Арменакя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Арменакян, Ангин Саркисовна (род. 1967) — начальник департамента Связей с Общественностью Министерства Градостроительства Республики Армения.
 Арменакян, Анна — армянская эстрадная певица.
 Арменакян, Арменак Манасович (1955—1999) — армянский политический и военный деятель.